Srivastava oder Shrivastava ist der Familienname folgender Personen:

 Aadesh Shrivastava († 2015), indischer Komponist und Sänger 
 Aditya Shrivastava (* 1963), indischer Schauspieler
 Aseem Shrivastava, indischer Umweltökonom
 Ashirbadi Lal Srivastava (A.L. Srivastava) (1899–1973), indischer Historiker
 Chandrika Prasad Srivastava (1920–2013), indischer Jurist und Diplomat
 Dhanpat Rai Shrivastav (1880–1936), indischer Schriftsteller, siehe Premchand (Pseudonym)
 Nikhil Srivastava, indischer Mathematiker
 Nirmala Srivastava (1923–2011), indischer Guru
 Raju Srivastava (* 1963), indischer Komiker
 Vidisha Srivastava (* 1986), indisches Model und Filmschauspielerin